Frank Wedekind (1864-1918), dramaturge allemand
 Joachim Wedekind (1925-1963), scénariste allemand
 Pamela Wedekind (1906-1986), comédienne et traductrice allemande ; fille de Frank Wedekind
 Rudolf Wedekind (1883-1961), paléontologue allemand